Світанок — пора доби
 «Світанок» — роман Стефені Маєр з Сутінкової саги
 «Світанок» — пісня з репертуару Руслани Лижичко.
 «Світанок» — мексиканський телесеріал 2005—2006 років.

Села:
 Світанок — Запорізька область, Запорізький район
 Світанок — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Світанок — Київська область, Бориспільський район
 Світанок — Полтавська область, Лубенський район
 Світанок — Рівненська область, Рівненський район
 Світанок — Харківська область, Чугуївський район
 Світанок — Чернігівська область, Чернігівський район

 Світанок — колишня назва села Чесний Хрест Володимирського району Волинської області (до 2004 року)
 Світанок — колишня назва села Різдвяни Тернопільського району, Тернопільської області (до 1990 року)

Селища:
 Світанок — Херсонська область, Скадовський район
 Світанок — Чернігівська область, Ніжинський район